|-
| 124501 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124502 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124503 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124504 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124505 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124506 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124507 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124508 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124509 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124510 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124511 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124512 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124513 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124514 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124515 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124516 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124517 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124518 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124519 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124520 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124521 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124522 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124523 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124524 - || || 9 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124525 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124526 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124527 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124528 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124529 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124530 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124531 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124532 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124533 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124534 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124535 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124536 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124537 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124538 - || || 11 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124539 - || || 11 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124540 - || || 12 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124541 - || || 12 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124542 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124543 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124544 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124545 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124546 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124547 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124548 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124549 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124550 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124551 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124552 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124553 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124554 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124555 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124556 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124557 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124558 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124559 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124560 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124561 - || 2001 ST || 17 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 124562 - || 2001 SU || 17 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 124563 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124564 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124565 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124566 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124567 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124568 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124569 - || || 17 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 124570 - || || 18 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 124571 - || || 18 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 124572 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124573 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124574 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124575 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124576 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124577 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124578 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124579 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124580 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124581 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124582 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124583 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124584 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124585 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124586 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124587 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124588 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124589 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124590 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124591 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124592 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124593 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124594 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124595 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124596 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124597 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124598 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124599 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124600 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4